Apache Ant ( — муравей и акроним — «Another Neat Tool») — утилита для автоматизации процесса сборки программного продукта. Является кросс-платформенным аналогом утилиты make, где все команды записываются в XML-формате.

Ant был создан в рамках проекта Jakarta,
сегодня — самостоятельный проект первого уровня Apache Software Foundation.

Первая версия была разработана инженером Sun Microsystems
Джеймсом Дэвидсоном (), который нуждался в утилите, подобной make, разрабатывая первую референтную реализацию J2EE.

Ant, в отличие от другого сборщика проектов Apache Maven, обеспечивает императивную, а не декларативную сборку проекта.

Описание 
В отличие от make, утилита Ant полностью независима от платформы, требуется лишь наличие на применяемой системе установленной рабочей среды Java — JRE.
Отказ от использования команд операционной системы и формат XML обеспечивают переносимость сценариев.

Управление процессом сборки происходит посредством XML-сценария, также называемого Build-файлом.
В первую очередь этот файл содержит определение проекта, состоящего из отдельных целей (Targets). Цели сравнимы с процедурами в языках программирования и содержат вызовы команд-заданий (Tasks).
Каждое задание представляет собой неделимую, атомарную команду, выполняющую некоторое элементарное действие.

Между целями могут быть определены зависимости — каждая цель выполняется только после того, как выполнены все цели, от которых она зависит (если они уже были выполнены ранее, повторного выполнения не производится).

Типичными примерами целей являются clean (удаление промежуточных файлов), compile (компиляция всех классов), deploy (развёртывание приложения на сервере).
Конкретный набор целей и их взаимосвязи зависят от специфики проекта.

Ant позволяет определять собственные типы заданий путём создания Java-классов, реализующих определённые интерфейсы.

Часто применяемые задания (Tasks) 
В поставку входит множество библиотек, затрагивающие широкий набор задач. Кроме этого на веб-сайте проекта доступны дополнительные библиотеки, расширяющие функциональность продукта, например, для интеграции со сторонними системами. Стандартная версия содержит более 150 типов задач. Примеры таких команд представлены ниже.

Пример сценария 
Данный сценарий определяет две цели — clean и build. Первая выполняет удаление временных файлов, вторая — компиляцию и создание JAR-архива.
Цель build зависит от clean, поэтому при её запуске будет сначала выполнена очистка и только затем — задания собственно сборки.
Build также выбрана в качестве цели по умолчанию. Это означает, что она будет выполнена при обработке данного сценария без явного указания цели.

<?xml version="1.0"?>
<project default="build" basedir=".">
    <property name="name" value="AntBuildJar"/>
    <property name="src.dir" location="${basedir}/src"/>
    <property name="build" location="${basedir}/build"/>
    <property name="build.classes" location="${build}/classes"/>
    <path id="libs.dir">
	<fileset dir="lib" includes="**/*.jar"/>
    </path>
    <!-- Сборка приложения -->
    <target name="build" depends="clean" description="Builds the application">
        <!-- Создание каталогов -->
        <mkdir dir="${build.classes}"/>

        <!-- Компиляция исходных файлов -->
        <javac srcdir="${src.dir}"
               destdir="${build.classes}"
               debug="false"
               deprecation="true"
               optimize="true" >
            <classpath refid="libs.dir"/>
        </javac>

        <!-- Копирование необходимых файлов -->
        <copy todir="${build.classes}">
            <fileset dir="${src.dir}" includes="**/*.*" excludes="**/*.java"/>
        </copy>

        <!-- Создание JAR-файла -->
        <jar jarfile="${build}/${name}.jar">
            <fileset dir="${build.classes}"/>
        </jar>
    </target>

    <!-- Очистка -->
    <target name="clean" description="Removes all temporary files">
        <!-- Удаление файлов -->
        <delete dir="${build.classes}"/>
    </target>
</project>

Примечания

См. также 
 Apache Maven — альтернативный инструмент со схожими задачами
 Gradle — альтернативный инструмент, поддерживающий задания (tasks) из ant

Ссылки 
 Официальный сайт Ant
 Ant-Wiki
 
 Разработка Flash-проектов с использованием Apache Ant
 Antro Профайлер для build-скриптов
 Ant за 10 шагов. Краткое введение в ant c сайта OpenNET
 Большое пособие по Apache Ant

Инструменты компиляции
Автоматизация сборки
Свободные системы автоматизации сборки
Проекты Apache
Программное обеспечение для разработки под Android